Boydsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boydsville (Arkansas)
 Boydsville (Kentucky)
 Boydsville (Missouri)
 Boydsville (Ohio)
 Boydsville (Tennessee)